Wood Island ist der Name folgender Inseln: 

in den Vereinigten Staaten:
 Wood Island (Connecticut)
 Wood Island (Kalifornien)
 Wood Island (Kanada)
 Wood Island (Oxford County, Maine)
 Wood Island (Sagadahoc County, Maine)
 Wood Island (Waldo County, Maine)
 Wood Island (York County, Maine)
 Wood Island (Maryland)
 Wood Island (Plymouth County, Massachusetts)
 Wood Island (Worcester County, Massachusetts)
 Wood Island (Michigan)
 Wood Island (New York)
 Wood Island (Bertie County, North Carolina)
 Wood Island (Carteret County, North Carolina)
 Wood Island (Texas)
 Wood Island (Virginia)

in der Antarktis:
 Wood Island (Südliche Shetlandinseln)

Siehe auch:
 Woods Island